Skalka steht für:
 Skalka nad Váhom, Gemeinde im Okres Trenčín, Slowakei
 Skalka u Kyjova, Gemeinde im Okres Hodonín, Tschechien
 Skalka u Prostějova, Gemeinde im Okres Prostějov, Tschechien
 Skalka u Doks, Gemeinde im Okres Česká Lípa, Tschechien
 Skalka, früher Skalken, Ortsteil von Blíževedly, Okres Česká Lípa, Tschechien
 Skalka, Ortsteil von Cheb, Okres Cheb, Tschechien
 Skalka (Česká Metuje), Ortsteil von  Česká Metuje, Okres Náchod, Tschechien
 Skalka, Grundsiedlungseinheit von Staré Město nad Metují, Tschechien
 Skalka, Ortsteil von Drásov u Příbramě, Okres Příbram, Tschechien
 Skalka (Hazlov), Ortsteil von Hazlov, Okres Cheb, Tschechien
 Skalka, Ortsteil von Nová Bystřice, Okres Jindřichův Hradec,  Tschechien
 Skalka, Ortsteil von Prag, Tschechien
 Skalka, Ortsteil von Vlastislav, Tschechien

 Burg Skalka, Böhmisches Mittelgebirge
 Talsperre Skalka, an der Eger bei Cheb
 Skalka (Berg), Berg in der Niederen Tatra, Slowakei
 Skalka (Kremnitzer Berge), Berg in den Kremnitzer Bergen, Slowakei
 Skalka (Böhmerwald), Berg im Böhmerwald
 Skalka (Oberpfälzer Wald), Berg im Oberpfälzer Wald
 Skalka (See), See im Einzugsgebiet des Lilla Luleälven in Schweden
 Schloss Skalka in Podbřezí, Okres Rychnov nad Kněžnou